MKS Nysa Zgorzelec (Pełna Nazwa: Miejski Klub Sportowy Nysa Zgorzelec) – polski klub piłkarski z siedzibą w Zgorzelcu założony w 1972 roku. Występuje w Lidze okręgowej (grupa Jelenia Góra).

Siedziba klubu oraz stadion o pojemności 2150 miejsc (w tym 1907 siedzących) mieści się przy ul.Maratońskiej 1 w Zgorzelcu. wymiary boiska: 112m x 75m; oświetlenia brak; barwy klubu: biało-niebieskie.

Kadra na sezon 2012/2013

Sukcesy 
 15. miejsce w III lidze – 2002/03
 1/32 finału Pucharu Polski – (2x) – 1999/2000, 2005/06
 Awans juniorów do Ligi Dolnośląskiej Juniorów(2x) 2004/05 / 2009/10

Statystyki Ligowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Kluby piłkarskie w województwie dolnośląskim
Sport w Zgorzelcu